Аслан Камоевич Мхитарян (, 17 декабря 1947, Ереван) — бывший главный архитектор Еревана в 1993—1996 годах. Заслуженный архитектор Республики Армения (2011).

Биография 
 1971 — окончил Ереванский политехнический институт. Архитектор.
 С 1977 — член союза архитекторов Армении.
 1993—1996 — главный архитектор Еревана.

Основные работы 
 Индивидуальные жилые дома в Ара, Вохчабердзе, Цахкадзоре.
 Индивидуальные жилые дома по ул.Аветисяна, Арами, Прошяна и в районе Норк г. Еревана.
 Жилые дома по ул. Кохбаци и Манукяна г. Еревана.
 Мемориальный комплекс «Армения» (Каскад) в Ереване.
 Генплан и пантеона защитников Арцаха в Ераблуре.
 Часовня и памятник защитникам Арцвашена в Ераблуре.
 Памятник фидаинам в Ереване.
 Памятник воинам-армянам, павшим в ВОВ, в Керчи.
 Памятник воинам-политехниковцам, павшим в ВОВ в Ереване.
 Памятник жертвам авиакатастрофы иранского самолёта в Арцахе.

Примечания 

Архитекторы Армении
Члены Союза архитекторов СССР
Выпускники Национального политехнического университета Армении